Fürstenkrieg steht für:

 Bayerischer Krieg (1459–1463)
 Fürstenaufstand, Aufstand protestantischer Fürsten  (1552)